Дреново може да се отнася за:

България 
 Дреново, село в област Благоевград;
 Дреново, село в Софийска област;
 Дренково, село в област Благоевград, чието име до 1960 година е Дреново;

Северна Македония 
 Дреново, село в община Кавадарци;
 Дреново, село в община Чашка;
 Дреново, село в община Брод;

Албания 
 Дреново, на албански Дренова, община Корча;

Гърция 
 Дреново, на гръцки Кранеа, дем Въртокоп;
 Дреново, на гръцки Краниес, бивше село в Преспа.
 Дреново, на гръцки Гликонери, бивше село в дем Нестрам,

Вижте също 
 Дряново, град в България,
 Дряново, на гръцки, Хоротокопион, село в дем Кушница,